Mercedes W13, officiellt Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, är en Formel 1-bil som är designad och konstruerad av Mercedes-AMG Petronas Formula One Team och förväntas tävla i 2022-års världsmästerskap i Formel 1. Bilen kommer att köras av Lewis Hamilton och George Russell. Chassit är Mercedes första bil under 2022-års tekniska reglemente.

Resultat

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats

Formel 1-bilar tillverkade av Mercedes
Historiska tävlingsbilar
Lanseringar 2022